Самгородок — сёла на Украине:

 Самгородок — в Казатинском районе Винницкой области.
 Самгородок — в Сквирском районе Киевской области.
 Самгородок — в Смелянском районе Черкасской области.